Botryoderma är ett släkte av svampar. Botryoderma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryoderma